Zölch steht für:
 Elisabeth Zölch (* 1951), Schweizer Politikerin (SVP/BDP)
 Franz A. Zölch (* 1949), Schweizer Medienjurist und Eishockeyfunktionär
 Marcus Zölch (* 1978), deutscher Marketing-Manager und Schauspieler